

Юніондейл — місто, штат Індіана
 Юніондейл — переписна місцевість, штат Нью-Йорк